El municipio de Warwick (en inglés: Warwick Township) es un municipio ubicado en el condado de Lancaster en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 15.475 habitantes y una densidad poblacional de 301.9 personas por km².

Geografía 
El municipio de Warwick se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $55,007 y los ingresos medios por familia eran de $59,701. Los hombres tenían unos ingresos medios de $42,153 frente a los $27,266 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $22,831. Alrededor del 3,6% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Lancaster
Localidades establecidas en 1716